Гран-при Мехико 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся двадцатый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 1 ноября 2020 года на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Это должен был быть 20-й этап сезона 2020 года, 1-й Гран-при Мехико (22-й если считать как ГП Мексики) в истории — 21-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 22-й на автодроме имени братьев Родригес.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Неопределённости с Гран-при 
Промоутеры Гран-при Мехико заявили, что даты проведения гоночного уикенда в 2020 году остаются неизменными: конец октября, начало ноября. Основная гонка состоится 1 ноября в запланированное время. Организаторы мексиканского этапа обсуждали вопросы безопасности с организаторами Формулы-1 — Liberty Media, ФИА и местными властями, чтобы свести все риски к минимуму.

В случае проведения Гран-при без зрителей или отмены мероприятия из-за сложившейся непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, зрителям вернут деньги за билеты, — уточняется в заявлении. 

Директор и промоутер Трассы Америк Бобби Эпштейн усомнился в том, что Формула-1 приедет на американский континент в 2020 году.

«Все мероприятия под серьезной угрозой», — сказал Эпштейн.

В начале июля исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф усомнился, что Формула-1 в 2020 году будет проводить этапы за океаном.

В этих странах в данный момент регистрируется рекордное количество случаев заболевания коронавирусом, — уточнил Вольфф.

Отмена гонки 
Организаторы Формулы-1 отказались от планов на проведение гонок в США, Бразилии и Мексике в сезоне-2020. Заокеанские этапы в 2020 году не состоятся, как заявили в Liberty Media. Главной причиной является очень тяжёлая ситуация, которая сложилась в этих странах из-за пандемии коронавируса. Владельцы Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором подтвердили отмены всех гонок в новом свете, включив в число отменённых и ранее отложенный Гран-при Канады.

Примечания

Примечания со ссылками

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при
 Официальный сайт автодрома имени братьев Родригес

Гран-при Мехико
Спорт в Мексике в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Октябрь 2020 года
Ноябрь 2020 года
2020 год в Мексике
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19